

Geografia

Austria 
 Natschbach-Loipersbach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Niemcy 
 Natschbach – rzeka, dopływ Pfreimd